Hertelt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hertelt (* 1962), deutscher Handballspieler
 Carl Hertelt (1837–1921), deutscher Maler und Kunstschnitzmeister
 Horst Hertelt (* 1929), deutscher Journalist